Adarrus är ett släkte av insekter som beskrevs av Ribaut 1946. Adarrus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Adarrus